28-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 23—24 июня 2007 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене, Германия. На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в финской Ваасе и итальянском Милане состоялись соревнования в Первой лиге, в датском Оденсе и боснийской Зенице — во Второй лиге.

В женском метании копья Кристина Обергфёлль из Германии установила новый рекорд Европы. Своё же достижение двухлетней давности она улучшила на 17 сантиметров — 70,20 м.

Суперлига

Командное первенство 
После двух дней борьбы женская сборная России одержала 11-ю победу подряд на Кубке Европы, набрав 127 очков и оторвавшись от Франции, занявшей второе место (107 очков). Среди мужчин французы набрали одинаковое количество очков с хозяевами соревнований, немцами (по 116), но по дополнительным показателям выиграли командное первенство. По две худшие команды, Украина и Бельгия у мужчин и Греция и Испания у женщин, выбыли в Первую лигу.

В последующие годы из-за допинговых дисквалификаций результаты были пересмотрены, из-за чего и мужская сборная Франции, и женская сборная России лишились первого места. Таким образом, спустя несколько лет после окончания соревнований была прервана победная серия российских женщин, а Кубок Европы впервые в истории перешёл к команде Франции.

 По окончании соревнований место в Суперлиге сохранила команда Белоруссии. Сборная Греции поднялась на шестое место только в марте 2014 года, когда было объявлено о дисквалификации белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 31 июля 2008 года ИААФ отстранила от участия в соревнованиях семь ведущих российских легкоатлеток, среди которых были Дарья Пищальникова и Юлия Фоменко. Причиной стал выявленный факт подмены спортсменками своих допинг-проб, вывод о чём был сделан на основании несовпадения ДНК при их сравнительном анализе. В результате проведённого разбирательства Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики 20 октября 2008 года принял решение дисквалифицировать всех спортсменок на 2 года с аннулированием всех их результатов с момента забора первой допинг-пробы (апрель—май 2007 года). Позднее, после апелляции ИААФ, Спортивный арбитражный суд в Лозанне увеличил срок дисквалификации до 2 лет и 9 месяцев и отодвинул срок начала её отсчёта на сентябрь 2008 года. Даты начала аннулирования результатов оставлены в силе. Таким образом, спортсменки были лишены своих результатов на Кубке Европы — 2007:
Юлия Фоменко — второе место в беге на 1500 метров с результатом 4.17,12;
Дарья Пищальникова — второе место в метании диска с результатом 63,27 м.
 18 сентября 2013 года Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации на два года прыгуньи в длину Татьяны Котовой. Перепроверка её допинг-пробы с чемпионата мира 2005 года дала положительный результат на запрещённый форместан. Результаты спортсменки с 10 августа 2005 года по 9 августа 2007 года были аннулированы, в том числе второе место на Кубке Европы — 2007 с прыжком на 6,73 м.
 В марте 2014 года ИААФ официально объявила о дисквалификации белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук по итогам перепроверки её допинг-пробы с чемпионата мира 2005 года. Результаты спортсменки с 13 августа 2005 года по 12 августа 2007 года были аннулированы, в том числе третье место на Кубке Европы — 2007 с попыткой на 18,52 м.
 В июле 2007 года стало известно, что российская метательница молота Татьяна Лысенко двумя месяцами ранее сдала положительную допинг-пробу во время внесоревновательного тестирования. 19 мая 2008 года ИААФ сообщила о дисквалификации спортсменки на два года и аннулировании её результатов, показанных после 9 мая 2007 года, в том числе первого места на Кубке Европы — 2007 с попыткой на 75,86 м.

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 23—24 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в финской Ваасе, группы B — в итальянском Милане. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Испания и Италия у мужчин и Великобритания и Италия у женщин. Вылетели во Вторую лигу Ирландия, Словакия, Болгария и Сербия у мужчин и Норвегия, Словакия, Кипр и Словения у женщин.

Группа A (Вааса)

Группа B (Милан)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 23—24 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в датском Оденсе, группы B — в боснийской Зенице. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Австрия, Норвегия, Турция и Хорватия у мужчин и Бельгия, Литва, Турция и Хорватия у женщин.

Группа A (Оденсе)

Группа B (Зеница)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2007 года
Спорт в Германии в 2007 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене